Wunderwelt Wissen steht für:

 Wunderwelt Wissen (Fernsehsendung), Fernsehsendung auf ProSieben (2005 bis 2007)
 Wunderwelt Wissen (Zeitschrift), Zeitschrift (2007 bis 2018)